Protorrenacimiento puede referirse a:

Primer Renacimiento: término equívoco que se refiere a una etapa renacentista.
Uno de los nombres con el que a veces se designa al plateresco.